Getter peut désigner :
 piège à gaz, un composant de la plupart des tubes électroniques ;
 Getter, un producteur de musique électronique ;
 accesseur.